In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale slovena.

Statistiche aggiornate al 19 marzo 2020.

Collegamenti esterni 
  Calciatori della Nazionale slovena su National-football-teams.com
  Calciatori della Nazionale slovena su EU-Football.info

 
Slovena